Mönkkönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1942-2005), urbaniste et scientifique social américain
Jari Mönkkönen (né en 1974), gymnaste finlandais
 (né en 1959), professeur finlandais en biopharmacologie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois